Tajemnicza wyspa – powieść Juliusza Verna

Filmy 
 Tajemnicza wyspa – film z 1929 roku
 Tajemnicza wyspa – film z 1961 roku
 Tajemnicza wyspa – serial tv z 1995 roku
 Tajemnicza wyspa – film z 2005 roku